Ceará, właśc. Marcos Venâncio de Albuquerque (ur. 16 czerwca 1980 w Crato) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Kariera klubowa 

Stan na: 7 listopada 2012 r.

Bibliografia 
 Profil na stronie Guardian 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1980
Piłkarze Santosu FC
Piłkarze SC Internacional
Piłkarze AA Portuguesa
Piłkarze Santa Cruz FC
Piłkarze Botafogo Ribeirão Preto
Piłkarze Coritiby FBC
Piłkarze AD São Caetano
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.